Boek bezeichnet zwei Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Boek (Gorlosen), Ortsteil von Gorlosen, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Boek (Rechlin), Ortsteil von Rechlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Boek oder Bök ist der Familienname folgender Personen:
 August Friedrich Bök (1739–1815), Professor der Philosophie und Prälat in Tübingen
 Johann Michael Boeck (auch: Johann Michael Bök; 1743–1793), Schauspieler in der Zeit der Aufklärung

Siehe auch:
 Böök